Sunna puede referirse a:
 al obispo arriano llamado Sunna;
 el texto sagrado del islam llamado Sunna.